Casado puede referirse a:

 Casado,  estado civil que adquiere una persona en el momento que contrae matrimonio;
 Casado, apellido;
 Puerto Casado, localidad y puerto en Paraguay;
 Casado, plato típico de la gastronomía de Costa Rica.
 Segismundo Casado, militar español perteneciente al Bando republicano en la guerra civil española que realizó el llamado Golpe de Casado.
 Pablo Casado, político español, secretario general del Partido Popular.